Нума́нсия-де-ла-Са́гра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 29,63 км². Население — 4727 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Исконное название города Асанья (Azaña). Новое имя получил в 1936 году во время гражданской войны в Испании после взятия его солдатами-франкистами из созданного в Сории элитного «отряда нумантийцев» (batallón de numantinos). Причиной переименования была ассоциация имени города с именем республиканского президента Мануэля Асаньи, чего франкисты хотели избежать.

Покровителем города считается святой Маркос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo 
 Azaña 
 

Муниципалитеты Толедо